Вертискос (, ) — горный хребет на севере Греции, на границе периферийных единиц Салоники и Сере в периферии Центральная Македония. Высочайшая вершина — гора Харвата () высотой 1103 м над уровнем моря. Является продолжением гор Мавровуни на северо-западе и Кердилион на юго-востоке.

На горе известен , широко распространённый в Греции вид орхидей.

Упоминается Страбоном как Бертиск.

Примечания 

Горы Греции
Салоники
Сере